Die Damallsvenskan 2002 war die 15. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 20. April und dem 26. Oktober 2002 statt. Die Zahl der Absteiger wurde zu dieser Saison von drei auf zwei verringert.

Umeå IK gewann zum dritten Mal in Folge die Meisterschaft. Als erste Mannschaft der Ligageschichte erzielte die Mannschaft aus Nordschweden mehr als 100 Tore in einer Saison. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Hanna Ljungberg vom Meister Umeå. Ihre 39 Saisontore sind ein bis heute gültiger Ligarekord.

Tabelle 

|}

Statistik 
482 Tore fielen in den 132 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,65. Der Zuschauerschnitt lag bei 703.

Damallsvenskan-Saison
Fußballsaison 2002